Систе́ма Та́рраша — система, возникающая во французской защите после ходов:  1. e2-е4 e7-e6  2. d2-d4 d7-d5  3. Кb1-d2

Эта система активно применяется игроками высшего уровня, такими как Грищук, Крамник, Каруана, и выступает альтернативой для самого популярного варианта французской защиты — варианта Паульсена, с более агрессивным ходом 3. Кb1-c3.

История 
Своё название дебют получил в честь шахматиста Зигберта Тарраша.

Ход 3. Кb1-d2 во французской защите стал набирать популярность в 1970-х, особенно на это повлияло успешное применение дебюта Анатолием Карповым. Главные продолжения разработаны советскими шахматными теоретиками.

Рост интереса к системе был обусловлен её надёжностью: белые стремятся ограничить контригру чёрных, теряет смысл ход 4. … Сf8-b4, и белая пешка «c» не блокируется конём. Но в то же время белые закрывают слона с «c1» и замедляют развитие, их влияние на центральные поля уменьшается, а оборонительные ресурсы чёрных вполне достаточны.

Варианты 
1. е4 e6 2. d4 d5 3. Кd2
 3. … Kf6 — закрытый вариант
 4. e5 Кd7 5. Сd3 c5 6. c3 Кc6 7. Кge2 сd 8. сd — основное продолжение
 4. e5 Кd7 5. Сd3 c5 6. c3 Кc6 7. Кge2 сd 8. сd Кb6 — ленинградская система
 4. e5 Кd7 5. Сd3 c5 6. c3 b6 — вариант Ботвинника
 3. … с5 — открытый вариант
 4. ed ed 5. Кgf3 Кс6 — основное продолжение
 4. ed Ф:d5 5. Кgf3 сd 6. Сс4 Фd8 — вариант Элисказеса
 3. … Кс6 — вариант Гимара
 3. … Сe7 — вариант Морозевича
 3. … de — вариант Рубинштейна (возникает и после 3. Кс3 в варианте Паульсена)
 3. … a6 —

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Французская защита